Michael Jakobsen (Kopenhagen, 2 januari 1986) is een Deense betaald voetballer die als verdediger speelt.

Clubcarrière
Hij tekende in augustus 2012 een contract bij FC Kopenhagen, dat hem overnam van UD Almeria. Jakobsen wordt in seizoen 2013-14 verhuurd (met aankoopoptie) aan FC Nordsjælland.  In het seizoen 2003/04 en 2004/05 stond hij onder contract bij PSV.

Interlandcarrière
Jakobsen debuteerde in maart 2009 in het Deens voetbalelftal. Voorheen speelde hij 72 wedstrijden voor verschillende Deense jeugdelftallen en scoorde daarin tien keer. Jakobsen nam met Denemarken U21 deel aan de EK-eindronde 2006 in Portugal, waar de ploeg van bondscoach Flemming Serritslev werd uitgeschakeld in de eerste ronde.

Cluboverzicht

Erelijst
 Aalborg BK
Superligaen
2008Intertoto Cup
2007

 FC Kopenhagen
Superligaen
2013

 Denemarken U17Speler van het Jaar
2002

Zie ook
Lijst van spelers van Aalborg BK

Externe links
 Deens Nationaal Team profiel
  Profiel op website van Aalborg BK

Deens voetballer